Долотинское сельское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Молаканский.

Административное устройство 
В состав Долотинского сельского поселения входят:
 хутор Молаканский,
 хутор Большое Зверево,
 хутор Водин,
 хутор Долотинка,
 посёлок Первомайский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Красносулинского района